

Нова Камйонка — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Нова Камйонка — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства